

Persone
 Franz Liszt – compositore, pianista e direttore d'orchestra ungherese
 Franz von Liszt – giurista ungherese

Astronomia
 3910 Liszt – asteroide del sistema solare
 Liszt – cratere mercuriano